Mountain (Sint Eustatius) - miejscowość na wyspie Sint Eustatius (gmina zamorska Holandii). Według danych szacunkowych na rok 2010 liczy 60 mieszkańców. Ośrodek turystyczny.

Przypisy 

Miasta na Sint Eustatius